Pellkofer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Pellkofer (1902–1943), deutscher Skilangläufer
 Josef Pellkofer (* 1960), deutscher Jurist und Bürgermeister von Dingolfing
 Lothar Pellkofer (* 1964), deutscher Basketballspieler